Мировой кубок вызова U18 2019 (англ. 2019 World Junior A Challenge) — международный ежегодный хоккейный турнир, который проходил с 7 по 15 декабря 2019 года в Dawson's Creek (British Columbia, Канада)

Сборные 

В турнире участвовали 2 сборных из Европы и 3 сборных из Северной Америки, при этом Канаду представляют 2 сборные. Составы сборных представлены в основном игроками 2000-2001 г.р. (за исключением сборной России, представленной из игроков 2002 г.р.).

Групповой (предварительный) раунд 
Все 5 команд играют в одной группе. В плей-офф выходят 4 команды, набравших наибольшее количество очков.

Группа 

Время местное. Арена Encana Events Centre (Dawson Creek, B.C.)

Плей-офф 
По регламенту турнира для участия в полуфинальных матчах участвуют 4 команды, набравшие наибольшее количество очков: первое место с четвёртым, второе с третьим.

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал 

Победитель финала выявлен во втором двадцатиминутном

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Лучшие снайперы 

MVP - Devon Levi ( Canada East).

Символическая сборная: Guskov joined East defenceman Philippe Chapleau (Longueuil, Que./Longueuil, LHJAAAQ), Russia defender Daniil Chayka, American forwards Brendan Brisson and Gunnarwolfe Fontaine, and East captain Ryland Mosley (Arnprior, Ont./Carleton Place, CCHL) on the all-star team.

Ссылки и примечания